Râul Turia se poate referi la:

 Turia - afluent al râului Cașin
 Turia - afluent al râului Gota